Semaine de la critique (Festival de Cannes)
  (Mostra)